Cette page contient les pages d'homonymie de Benatar et Benattar.

 Mikael Benatar, boxeur de Muay Thaï ;
 Pat Benatar, chanteuse américaine ;
 Salomon Benatar, entrepreneur juif rhodien des XIXe et XXe siècles (1883-1938).

 César Benattar, écrivain tunisien ;
 Gabriel Benattar, réalisateur français ;
 Serge Benattar, fondateur d'Actualité juive.

Patronyme séfarade